Juan Lebrón puede referirse a:

 Juan Lebrón Chincoa, jugador profesional de pádel español;
 Juan Lebrón Sánchez, productor de cine español.